

Штитарі — населений пункт в общині Новий Пазар.

Штитарі — населений пункт в общині Беране.
 Штитарі — населений пункт в общині Никшич.
 Штитарі — населений пункт в общині Цетинє.

Див. також 
 Штітарі — містечко в окрузі Зноймо, Південноморавський край, Чехія.